Henri  de Rohan (1535 - 1575) est un noble de la Maison de Rohan, famille bretonne protestante
 Henri II de Rohan (1579 - 1638) est le neveu du précédent, fils de son frère René II de Rohan